El municipio de Wood River (en inglés: Wood River Township) es un municipio ubicado en el condado de Custer en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 326 habitantes y una densidad poblacional de 0,88 personas por km².

Geografía 
El municipio de Wood River se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 370.1 km², de la cual 370,09 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0.01 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 326 personas residiendo en el municipio de Wood River. La densidad de población era de 0,88 hab./km². De los 326 habitantes, el municipio de Wood River estaba compuesto por el 97,55 % blancos, el 0,31 % eran asiáticos, el 0,31 % eran de otras razas y el 1,84 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 4,29 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Custer (Nebraska)